Tamarin kan syfta på:

Geografi

Mauritius 

 Tamarin Mountain, berg, Black River, 
 River Tamarin, vattendrag, Black River, 
 Pointe du Tamarin, udde, Black River, 
 Tamarin (distriktshuvudort i Mauritius), Black River, 

Robotskapade Mauritiusförgreningar